Szepesi György (1922–2018) magyar sportriporter
 Szepesi György (1935–2015) klarinétművész, zenetanár, az egri Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatója
 Szepesi György (1946–) közgazdász